Karl Dykhuis (né le  à Sept-Îles, Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 

Karl Dykhuis été repêché au  par les Blackhawks de Chicago lors de repêchage amateur de 1990 et a ensuite passé 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey. Il a également porté les couleurs de l'équipe junior du Canada pendant 70 parties de 1990 à 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|- 
|1987-1988 ||Cascades du Lac-St-Jean||QAAA ||37||2||12||14|| ||2||0||1||1||2
|-  
|1988-1989 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||63||2||29||31||59||9||1||9||10||6
|- 
|1989-1990 ||Olympiques de Hull ||LHJMQ ||69||10||46||56||119||11||2||5||7||2
|- 
|1990-1991 ||Collège Français de Longueuil ||LHJMQ||3||1||4||5||6||8||2||5||7||6
|- 
|1991-1992 ||Collège Français de Verdun||LHJMQ||29||5||19||24||55||17||0||12||12||14
|-
|1991-1992 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||6||1||3||4||4||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||12||0||5||5||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||59||5||18||23||76||5||1||1||2||8
|-
|1993-1994 ||Ice d’Indianapolis ||LIH ||73||7||25||32||132||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Ice d’Indianapolis ||LIH ||52||2||21||23||63||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Bears de Hershey ||LAH ||1||0||0||0||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||33||2||6||8||37||15||4||4||8||14
|-
|1995-1996 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||82||5||15||20||101||12||2||2||4||22
|-
|1996-1997 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||62||4||15||19||35||18||0||3||3||2
|-
|1997-1998 ||Lightning de Tampa Bay||LNH ||78||5||9||14||110||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Lightning de Tampa Bay||LNH ||33||2||1||3||18||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999 || Flyers de Philadelphie ||LNH ||45||2||4||6||32||5||1||0||1||4
|-
|1999-2000 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||5||0||1||1||6||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||67||7||12||19||40||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||67||8||9||17||44||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||80||5||7||12||32||12||1||1||2||8
|-
|2002-2003 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||65||1||4||5||34||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Canadiens de Montréal ||LNH ||9||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||54||5||17||22||61||5||1||0||1||8
|-
|2004-2005 ||Amsterdam Bulldogs ||Eredivisie ||6||1||1||2||36||7||1||3||4||39
|-
|2005-2006 ||Adler Mannheim ||DEL ||52||4||11||15||44||- ||- ||- ||- ||-

| 644 || 42 || 91 || 133 || 495 || 62 || 8 || 10 || 18 || 50

Références 

Naissance le 8 juillet 1972
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Adler Mannheim
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Sept-Îles